La Kirin Cup 1988 est la onzième édition de la Coupe Kirin. Elle se déroule en mai et juin 1988, au Japon. Le tournoi se déroule avec deux sélections (la Chine et le Japon) et deux clubs (Bayer Leverkusen et CR Flamengo).

Résultats 

 29- 5-1988 : Japon 1-3 Flamengo 
 29- 5-1988 : Bayer Leverkusen 2-0 Chine
 1- 6-1988 : Bayer Leverkusen 1-1 Flamengo
 2- 6-1988 : Japon 0-3 Chine
 5- 6-1988 : Japon 0-1 Bayer Leverkusen
 5- 6-1988 : Chine 1-1 Flamengo

Tableau

Finale

Vainqueur 

Coupe Kirin
Football en 1988